A 2007-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a svájci Roger Federer nyerte a spanyol Rafael Nadal előtt.

Kiemeltek 

 'Roger Federer (Bajnok) Rafael Nadal (Döntő)
 Andy Roddick (negyeddöntő)
 Novak Đoković (elődöntő)
 Fernando González (harmadik kör)
 Nyikolaj Davigyenko (negyedik kör)
 Tomáš Berdych (negyeddöntő)
 Andy Murray 
 James Blake (harmadik kör)
 Márkosz Pagdatísz (negyeddöntő)
 Tommy Robredo (második kör)
 Richard Gasquet (elődöntő)
 Tommy Haas (negyedik kör)
 Mihail Juzsnij (negyedik kör)
 Ivan Ljubičić (harmadik kör)
 Lleyton Hewitt (negyedik kör)

<li> David Ferrer (második kör)
<li> Jarkko Nieminen (harmadik kör)
<li> Jonas Björkman (negyedik kör)
<li> Juan Carlos Ferrero (negyeddöntő)
<li> Dmitrij Turszunov (harmadik kör)
<li> Guillermo Cañas (harmadik kör)
<li> David Nalbandian (harmadik kör)
<li> Juan Ignacio Chela (második kör)
<li> Carlos Moyà (első kör)
<li> Marat Szafin (harmadik kör)
<li> Philipp Kohlschreiber (első kör)
<li> Robin Söderling (harmadik kör)
<li> Agustín Calleri (második kör)
<li> Filippo Volandri (első kör)
<li> Dominik Hrbatý (első kör)
<li> Juan Mónaco (első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

További információk 
 Eredmények

F1